Литвинов, Борис:
 Литвинов, Борис Алексеевич (род. 1954) — председатель Верховного Совета непризнанной ДНР (2014).
 Литвинов, Борис Васильевич (1929—2010) — советский и российский физик.
 Литвинов, Борис Григорьевич (1937—2012) — советский футболист; тренер. Литвинов, Борис Иванович (1907 — н/д) — советский военачальник, военный лётчик, полковник.